Ez a lista a Ready Jet Go! című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016-2018)

2. évad (2018-)

Filmek

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái